Ealy ist der Familienname folgender Personen:

 Kony Ealy (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Michael Ealy (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler